inventio − dział retoryki opisowej (jeden z jej pięciu kanonów) zajmujący się elementem twórczym w wymowie, przede wszystkim wyszukiwaniem dowodów
 inwencja − (ponadnaturalne) odkrycie relikwii chrześcijańskich